2066 Palala – asteroide della fascia principale 
 Palala (fiume) – fiume del Sudafrica
 Palala (Liberia) – centro abitato della Liberia